Associação Aeroespacial Brasileira
 Associação Atlética da Bahia

Ver também 
 Acabe — sétimo rei do Reino de Israel (c. 873–852 a.C.)

Desambiguações de siglas